Луций Папирий Мугиллан (; V век до н. э.) — древнеримский политический деятель из патрицианского рода Папириев, консул 427 года до н. э., военный трибун с консульской властью 422 года до н. э.

Коллегой Луция Папирия по консульству был Гай Сервилий Структ Агала. В 427 году не происходило ничего, кроме подготовки к войне с Вейями.

В 422 году до н. э. Луций Папирий стал одним из трёх военных трибунов с консульской властью - наряду с Луцием Манлием Капитолином и Квинтом Антонием Мерендой.

В 420 году до н. э. Луций Папирий был интеррексом. По его инициативе были проведены выборы военных трибунов с консульской властью.

Примечания 

Папирии